Steignyr és un grup d'epic celtic death metal de Barcelona. Va ser fundat l'any 2012 per en Jön Thorgrimr Fjolnir, cantant i guitarra solista de la banda. El nom està compost  per diversos noms de la mitologia nòrdica pagana, es pronuncia «Es-teig-nir» i dona nom a la comunitat d'herois que protagonitzen la majoria de les seves cançons. Fusiona una base death metal amb melodies celtes i harmonies èpiques.

Jön Thorgrimr va formar Steignyr amb la idea de crear una banda basada en la mitologia nòrdica i celta. El 2013 va llançar el demo The voice from the forest composta per set melodies celtes amb instruments reals tals com la flauta i el violí i una base més bé rock o true metal. Va estar disponible online temporalment, però després de llançar el seu primer EP «The Legend» van decidir retirar-la pel canvi d'estil. A principi de 2014 van llançar el primer EP The Legend format per cinc temes. Va tenir una bona rebuda per part del públic. El primer CD Tales of a forgotten hero que va sortir al mercat amb el segell discogràfic Art Gates Records el novembre del 2014 junt amb un vídeo musical de la cançó que dona nom al CD.

Discografia 
 The Voice From The Forest (2013) Independent (demo)
 The Legend (2014) Independent (EP)
 Another Stupid Song of Beer (2015) Art Gates Records (EP)
 Tales Of A Forgotten Hero (2014) Art Gates Records (CD)
 The Prophecy of the Highlands  (2016) Art Gates Records (CD)
 Myths Through the Shadows of Freedom Art Gates Records (2019) (CD)

Referències 

Grups de música barcelonins